

Codici 
 tbl – codice ISO 639-3 della lingua tboli

Sport 
 Türkiye 1. Basketbol Ligi  – massima divisione del campionato turco di pallacanestro